Tenisový turnaj ATP Valencia Open 500 2011 se konal ve dnech 31. října – 6. listopadu ve španělské Valencii venku na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie 500 Series. Odměny činily 551 800 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  David Ferrer (semifinále)
  Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo)
  Gaël Monfils (čtvrtfinále)
  Nicolás Almagro (1. kolo)
  Gilles Simon (1. kolo)
  Juan Martín del Potro (semifinále)
  Alexandr Dolgopolov (1. kolo)
  Feliciano López (1. kolo)

Jiná forma účasti na turnaji 
Hráči, kteří obdrželi divokou kartu:
  Daniel Gimeno Traver
  Javier Martí
  Juan Mónaco

Hráči, kteří se do hlavní soutěže probojovali z kvalifikace:
  Martin Kližan
  Igor Kunicyn
  Nicolas Mahut
  Vasek Pospisil

Pavouk

Finálová fáze

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (1. kolo)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Valencia Open
Tenis ve Španělsku v roce 2011